Clubul de volei Istanbul (în turcă: İstanbul Voleybol Kulübü) (în scurt timp: İVK) este un club sportiv fondat în 2010 în districtul Üsküdar din Istanbul. Principala 

sa ramură este voleiul și, în afară de această ramură, operează doar în ramura de tir cu arcul. Nüket Yolaç este președintele clubului, care are culori roșu-alb-negru.

Echipa de volei masculin 
Echipa masculină de volei a clubului a concurat în Liga Senior masculină din Istanbul între 2010 și 2015. Începând din sezonul 2015-2016, a început să concureze în Liga Regională, care este liga superioară a Ligii seniori masculine din Istanbul. In liga regionala Istanbul în sezoanele 2016-2017 și 2018-2019 a participat la finala, de promovare la liga superioara . A terminat al doilea în finală în ambele sezoane.

Anotimpurile 2010-2015 
Deși a început la scurt timp după înființare, a format echipa masculină A și a terminat liga pe locul 5 între 18 echipe în sezonul 2010-2011, primul sezon în care s-a alăturat ligii bărbaților mari.

Finalizând etapa grupelor în sezonul 2011-2012 în primele două locuri, clubul s-a confruntat cu clubul de tenis Atașehir în ultimul meci al ligii. Dacă câștigă meciul 3-0 sau 3-1, Istanbul va termina pe locul 3. Volei Istanbul a câștigat primele 2 seturi 25-22 și 25-23 și a preluat conducerea cu 2-0. Când a pierdut, și-a pierdut sansa pentru o medalie. Pierzând cu 15-9 în setul 5, echipa a pierdut cu 3-2 din ultimul joc și a încheiat sezonul 2011-2012 la Istanbul pe locul 4 la care au participat 19 echipe.

În sezonul 2012-2013, voleiul Istanbul, care s-a confruntat cu liderul Büyükdere în ultimul meci din grupa finală masculină senior din Istanbul, a luat primul set cu 25-13 și a preluat conducerea cu 1-0. Pierzând al doilea set cu 22-25, echipa a fost în urmă cu 14-25 în setul al treilea. În setul .4, a pierdut setul pe care l-a condus mult timp, 23-25 și a părăsit meciul 3-1, completând astfel grupa finală cu 4 victorii și 3 înfrângeri cu 12 puncte, İVK a devenit a patra la Istanbul în Liga Big Men, la care au participat 17 echipe.

În sezonul 2013-2014, după faza grupelor, a terminat pe locul 4 în grupa finală în care au concurat 10 echipe, iar pe locul 5 în prima rundă a Play-Off-ului, echipa Olimpia 2023 cu 3-0 și 3-0 rezultate în serie și a ajuns în semifinale. Potrivindu-se cu Academia Titan, care a finalizat grupa finală pe primul loc, voleiul Istanbul a pierdut primul meci cu 3-2 în care a marcat 5 meciuri. Clubul a pierdut cu 3-1 în fața adversarului său în al doilea meci și s-a calificat să joace meciul pentru Istanbul locul 3. Echipa, care a trebuit să facă 6 persoane cu 10 dispăruți din echipa de 16 persoane în meciul pe locul trei disputat într-un singur meci, a pierdut cu 3-1 în fața rivalului său Büyükdere în grupa finală și a terminat liga la care au participat 16 echipe la Istanbul ca a 4-a.

Volei Istanbul, care a câștigat 10 victorii în 10 meciuri din grupa din liga Big Men în sezonul 2014-2015 și a câștigat grupa finală și a câștigat primul meci din grupa finală, pe 15 aprilie, înainte de meciul Beyogluspor, cu un numărul suficient de sportivi și căpitanul echipei, decizia consiliului de administrație după ce a fost transmisă clubului de către căpitanul echipei noastre a decis să se retragă din ligă în restul ligii. Înainte de meci, această notificare a fost făcută de adversarul său Beyoğluspor și meciul a fost anulat.

Sezonul 2015-2016 
În sezonul 2015-2016, în care a concurat pentru prima dată în liga regională, clubul și-a separat căile de toți jucătorii care au jucat în echipă în sezonul anterior și au format o nouă echipă prin efectuarea a 12 transferuri. Fiind cea mai tânără echipă a grupei din Istanbul cu o vârstă medie de 19,6 ani, clubul a jucat primul său meci împotriva lui Sultangazi Olimpik, campioana sezonului precedent. El a condus primul set 22-19, a pierdut în fața adversarului său 23-25 și apoi a câștigat al doilea set 25-15 diferit, dar a pierdut al treilea set 19-25 și al patrulea set 16-25, lăsând meciul 3- 1. În celelalte meciuri din ligă, Arnavutköy Belediyesi, liceul İbrahim Turhan și liceul Haydarpașa au învins echipele cu 3-0 și au încheiat sezonul ca al doilea la Istanbul, din cauza înfrângerii din primul joc din cauza unei singure jumătăți a ligii .

Sezonul 2016-2017 
Nu reușind să obțină succesul dorit în primul său sezon în liga regională, clubul a început sezonul cu 7 transferuri.

Concurând în Istanbul Anatolian Side Group, Istanbul Volei a înfruntat echipa Haydarpașa în prima zi. Echipa, care a câștigat meciul cu 3-0, cu seturile de 25-17, 25-21 și 25-21, a terminat prima zi ca lider, și-a mărit scorul cu 6 câștigând 3-0 cu seturi. Echipa care s-a confruntat cu Pendik Çınarderespor, care a ocupat ultimul loc în ultima zi a grupei, a câștigat cu 26-24 în ciuda dificultății din primul set din meci, pe care a început-o cu dorința de a asigura finalele. După acest set, și-a pus din nou greutatea în joc, luând celelalte seturi 25-17 și 25-13, lăsând din nou terenul cu o victorie cu 3-0 și adunând 9 puncte fără niciun set în toate meciurile pe care le-a jucat și a câștigat dreptul de a participa la finala ca campion al Istanbul.

În finala desfășurată la Yalova în 03-05 martie, İVK s-a confruntat în prima zi cu campioana grupului South Marmara Gemlik Basketball, lăsând meciul cu o înfrângere cu 3-0, în ciuda rezultatelor foarte apropiate și a luat prima înfrângere A bătut a doa zi și a obținut prima victorie în turneu. În ultima zi a turneului, voleiul din Istanbul, care a jucat împotriva campionului european din Istanbul Adakent în derby-ul din Istanbul, a părăsit meciul cu o victorie cu 3-1 și a terminat Liga regională pe locul secund cu 5 puncte.

Volei Istanbul, care s-a clasat pe locul al doilea după meciurile în care câștigătorii grupelor au urcat direct în divizia a doua, a câștigat dreptul de a fi prima echipă invitată în caz de lipsă sau neparticipare în ligă. Astfel, clubul, care a fost înființat în 2010, a obținut pentru prima dată o diplomă turcească în volei.

Sezonul 2017-2018 
Datorită faptului că datele meciurilor au coincis foarte rău și ne-am luptat cu echipa dispărută din Liga regională masculină, la care a participat o dată, clubul a evoluat departe de Campionatul Istanbul din sezonul precedent și locul al doilea al Turciei. Deoarece nu s-a calificat în finală.

Sezonul 2018-2019 
Volei Istanbul, care a fost al 3-lea în Istanbulul anterior și nu a putut obține succesul dorit prin eșecul calificării pentru grupa finală, s-a întâlnit cu Pendik Çınarspor în Sala Sporturilor Bahçelievler, în ciuda faptului că a avut două echipe anatoliene în primul lor meci cu cele 11 noi transferuri și schimbarea personalului tehnic. İVK, care a căzut cu 2-0 în meci cu seturi de 16-25 și 22-25, a pus greutatea în joc începând cu al treilea set și a adus situația la 2-2 cu seturi de 25-18 și 25-10 . După ce a câștigat setul uimitor de tie break cu un scor de 15-13, İVK a venit cu 2-0 în spatele terenului și a câștigat 3-2 și a câștigat 2 puncte. [1] În cel de-al doilea meci al grupei, echipa Liceului Haydarpașa se va juca la Kocaeli cu seturile 26-24,25-23 și 25-15, 3-0, iar în ultimul meci, Istanbul Sanatspor cu seturi de 25- 10,25-9 și 25-12, 3-0. Turcia 2. S-a calificat pentru promovarea în liga sa, meciurile finale.

Istanbul Volleyball Club, care a câștigat toate meciurile pe care le-a jucat la Istanbul în acest sezon și a câștigat dreptul de a rămâne în finala neînvinsă, a participat la grupa Kocaeli cu Istanbul Yeniköy și Tekirdağ Karacaklavuz. Reprezentantul Tekirdağ nu a intrat pe teren atât în meciurile de volei Istanbul, cât și în cele de la Yeniköy și a terminat turneul pe ultimul loc.

În meciul final al sălii sportive Kocaeli Hasan Gemici, voleiul İstanbul a concurat împotriva lui Yeniköy, celălalt reprezentant al Istanbulului, lipsind doi jucători din lotul pe care l-au jucat la Istanbul. Câștigând primul set uluitor al meciului 26-24, Yeniköy a trecut cu 1-0 în meci. Împotriva lui Yeniköy, care a câștigat al doilea set cu 25-21, İVK a început foarte bine în ultimul set și a trecut cu 14-9, dar nu și-a putut menține superioritatea, a pierdut setul cu 20-25 și a pierdut meciul și a ratat campionatul.

Echipe de volei pe plaja 
Liga cluburilor de volei pe plajă, care a început să fie organizată de Federația Turcă de volei în 2009 și a fost suspendată în 2015, a început să se organizeze din nou în 2017, iar clubul de volei din Istanbul a format o echipă de volei pe plajă și a concurat atât la bărbați, cât și la femei

Liga TVF de volei pe plajă, care s-a format pentru prima dată în Turcia și în lume, cu participarea doar a cluburilor și este cea mai mare ligă de cluburi de volei pe plajă din lume, a participat în 130 de echipe, 67 pentru bărbați și 63 pentru femei în 2017.

Echipa feminină

Sezonul 2017 
Echipa feminină de volei pe plajă İVK formată din Mihrican Alıosman Mehmed - Betül Dinç și Damla Fox în regiunea Marmara cu Beșiktaș, GMB Çamlık, Academia Marmara, sporturile Sorgun, UPS și Büyükdere, iar la finalul meciurilor cu dublu circuit, GMB Çamlık și Academia Marmara După aceea, Regiunea Marmara a devenit a treia și s-a calificat să participe la finala care va avea loc la Sinop.

Volei Istanbul, care se afla în grupa D, a concurat cu GMB Çamlık, Municipiul Șile și Samsun Metropolitan Municipality în finala Ligii cluburilor de volei pe plajă, care a avut loc la Sinop în perioada 30 iunie - 02 iulie 2017.

Echipa care nu a putut ocupa primele două locuri din grupă a terminat turneul ca fiind al nouălea în Turcia.

Sezonul 2018 
Echipa feminină, care a reușit să fie a 3-a în regiunea Marmara și a 9-a în Turcia în 2017, s-a alăturat ligii în 2018.

Echipa feminină İVK de volei pe plajă, care este formată din Betül Dinç și Damla Tilki, care au jucat împotriva Beșiktașului, Teșvikiye și Alternatif într-o metodă de ligă cu dublu circuit în Grupa Istanbul, a câștigat toate meciurile pe care le-au jucat fără set și a devenit campioana neînvinsă. .

În finala organizată pe plaja Sinop Kumkapı în perioada 20-22 iulie 2018, echipa a învins municipalitatea İbradı cu 2-0 în prima rundă și a pierdut cu 2-0 în fața Keçioren Belediyesi Bağlumspor în a doua rundă.

În a doua zi a turneului, echipa Samsun din 15 iulie a învins cu 2-0 în runda a treia, iar echipa Antalya Youth 2-1 în runda a patra și a pierdut în fața Antalya Șimșekspor în runda a cincea a zilei.

După organizarea Ligii Cluburilor de Volei pe plajă în 2018, nu a mai fost organizată de TVF .

Echipa masculină

Sezonul 2017 
Echipa masculină İVK de volei pe plajă din regiunea Marmara a participat la grupă cu Beșiktaș, Sumak Petrol Boğaziçi, Büyükdere, Sinop Poyraz și Șile Gençlik. La finalul meciurilor cu dublu circuit, a învins Beșiktaș o dată, Sinop Poyraz și Șile Youth team de două ori în două competiții, și a terminat liga pe locul 5 în grupa cu 5 victorii și nu a reușit să se califice în finală.

Sezonul 2018 
Echipa masculină de volei pe plajă İVK, care nu a reușit să participe la finală în 2017, a participat la finală în 2018.

Participând cu echipa formată din Burak Balıbey și jucătorul național iranian de volei pe plajă Behzad Haddade Kahnamouse la finala organizată pe plaja Sinop Kumkapı în perioada 20-22 iulie 2018, echipa a trecut în prima zi, întrucât prima rundă a fost clasificată. În runda a doua, Vakıflar Spor, a pierdut cu 2-1 cu seturi de 13-21, 21-12, 13-15 și a devenit gruparea învinsă cu o înfrângere nefericită.

În a doua zi a turneului, echipa l-a învins pe Beșiktaș cu 2-1 cu seturile de 21-19, 20-22, 15-12 în primul meci al grupei de învinși și în runda a patra echipa Samsun 15 iulie a învins turneul cu seturile 21-11 și 21-10 2-0.Asortat cu AP Sportif care a terminat ca campion. Echipa masculină İVK de volei pe plajă a pierdut meciul împotriva AP Sportif cu seturi de 16-21 și 18-21 și a terminat turneul ca al 5-lea în Turcia.

După organizarea Ligii Cluburilor de Volei pe plajă în 2018, nu a mai fost organizată de TVF .

Responsabilitate socială 
Istanbul Volleyball Club este un club activ în domeniul responsabilității sociale, precum și al activităților sportive. Clubul desfășoară în continuare sprijin material pentru școlile din sat  și responsabilitate socială pentru alte chestiuni. 

Asistența clubului pentru copiii Siirt care construiesc un teren de volei cu anvelopele vehiculelor achiziționate de la benzinărie  , agricultură intensivă și catering personalului medical în timpul schimburilor de noapte în pandemie,  pentru pădurile deteriorate de Incendii de pădure în Hatay. Donația de puieți , ajutorul pe care l-a acordat în caz de cutremure în İzmir  și Elazığ se numără printre asistența principală acordată în 2020.

După pandemia din 2021, odată cu începerea educației față în față a școlilor sătești, sprijinul pentru proiectul de responsabilitate socială a școlilor sătești din 2021 a fost acordat școlii primare Eyyübiye Bulduk Școala primară, la 45 km distanță de Șanlıurfa, prin școlile sătești Asociația proiectului de asistență.

Linkuri externe 
Site-ul oficial al filialei de volei a clubului de volei din Istanbul

Site-ul     oficial al filialei de tir cu arcul

Referințe